Torfaen peut désigner :
 Torfaen, ancien nom de la , une rivière du sud-est du pays de Galles ;
 le borough de la Torfaen, un ancien district administratif du comté du Gwent, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 le borough de comté de la Torfaen, une zone principale, en vigueur depuis 1996 ;
 Torfaen, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Torfaen, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1983 pour les élections générales de la Chambre des communes.